Die Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritime 2020 waren ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 14. bis 20. September 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritime 2020 fand am 13. und 14. September 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer